Соревнования в женском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 3 и 6 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 30 спортсменок представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS. Первая квалификация прошла за день до официальной церемонии открытия Игр.

Новой олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони. Предыдущей олимпийской чемпионкой была французская фристайлистка Перрин Лаффон.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований прошла 3 февраля. В ней приняли участие 30 спортсменок, которые выполнили один спуск. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отобрались в финал, остальные же получили право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 6 февраля. В ней примут участие 20 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 20 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 12 спортсменок, показавшие лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 12 спортсменок, квалифицировавшиеся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменок, показавшие лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменок, квалифицировавшиеся по итогам второго финала. Спортсменка, показавшая лучший результат, становится олимпийской чемпионкой.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)